Иван Богданов може да се отнася за:
 Иван Богданов (писател) (1910-1992), български писател, историк, архивист и библиограф
 Иван Богданов (поет) (?), български поет, създател на литературните сайтове „Словото“ (1998, заедно с Мартин Митов) и „Буквите“ (2001)
 Иван Богданов (аниматор) (1973-), български режисьор, илюстратор и създател на комикси
 Иван Богданов (художник), български художник
 Иван Петрович Богданов, руски художник, передвижник